Laval-fúvóka, összeszűkülő, a gázok áramlási sebességét felgyorsító csőszakasz
 Fúvóka (hangszerrész), a fúvós hangszerek elsődleges hangkeltő alkatrésze